Владимир Борисович Беляев (22 июня 1933 года - 2 марта 2015 года) – доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Лаборатории теоретической физики имени Н.Н.Боголюбова, соавтор научного открытия.

Биография 
Родился 22 июня 1933 года в Сталинграде.

Окончил физический факультет МГУ (декабрь 1956).

С 31 января 1957 года работал в ОИЯИ в ЛТФ — лаборатории теоретической физики. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, С 1972 года доктор физико-математических наук.

Специалист в области теоретической ядерной физики и астрофизики.
Предложил несколько эффективных методов решения задач квантовой механики для систем нескольких частиц.

Соавтор научного открытия: Явление резонансного поглощения отрицательных мюонов атомными ядрами. В. В. Балашов, Н. М. Кабачник, В. Б. Беляев, И. Войтковска, В. С. Евсеев, Т. Козловски, Р. А. Эрамжян, В. С. Роганов. № 173 с приоритетом от 22 октября 1963 г.

Профессор, читал лекции в Тверском государственном университете и Международном университете «Дубна».

Автор курса лекций по физике малочастичных систем, изданного на русском и английском языках.

Работа за рубежом:
 апрель 1998 — март 1999 научный центр ядерной физики, Осака
 январь 1994 — декабрь 2005 Рейнский университет Фридриха Вильгельма, Бонн; Физический институт, Бонн.

Ссылки 
 
 

Авторы открытий, зарегистрированных в СССР